Die Liste der Olympiasieger im Snowboard listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Snowboard-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Wettbewerben, auf. Im weiteren Teil werden alle olympischen Medaillengewinner, getrennt nach Männern und Frauen, aufgelistet. Den Abschluss bilden die einzelnen Nationenwertungen.

Wettbewerbe 
Die Wettbewerbe im Snowboard umfassen seit den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern folgende fünf Disziplinen:
 Parallel-Riesenslalom seit den Spielen von 2002 mit fünf Wettbewerben.
 Halfpipe seit den Spielen von 1998 mit sechs Wettbewerben.
 Snowboardcross seit den Spielen von 2006 mit vier Wettbewerben.
 Slopestyle seit den Spielen von 2014 mit zwei Wettbewerben.
 Big Air seit den Spielen von 2018 mit einem Wettbewerb.

Ehemalig:
 Riesenslalom bei den Spielen von 1998 mit einem Wettbewerb
 Parallelslalom seit den Spielen von 2014 mit einem Wettbewerb

Insgesamt wurden bisher 51 Goldmedaillen im Snowboard bei den Olympischen Winterspielen vergeben (Stand: 20. Februar 2022).

Männer

Parallel-Riesenslalom

Halfpipe

Snowboardcross

Slopestyle

Big Air

Frauen

Parallel-Riesenslalom

Halfpipe

Snowboardcross

Slopestyle

Big Air

Mixed

Snowboardcross Team

Ehemalige Wettbewerbe

Männer

Riesenslalom

Parallel-Slalom

Frauen

Riesenslalom

Parallel-Slalom

Gesamt 
 Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen und anschließend die errungenen Bronzemedaillen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Gesamtliste Männer

Gesamtliste Frauen

Nationenwertungen

Gesamt

Männer

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Seite der FIS
 Offizielle Seite des IOC

!
Snowboard